El acrónimo VVS, transliteración del ruso Военно-воздушные силы (Voenno-Vozdushnye Sily), Fuerzas aéreas militares, puede referirse a:

Fuerza Aérea Soviética, entre 1918 y 1991.
Fuerza Aérea Rusa, a partir de 1991.